Georgia Skovgaard er navnet på flere personer:

 Georgia Skovgaard (broderer) (1828-1868) – dansk broderer (Georgia Marie Luise Skovgaard, født Schouw), farmoder til
 Georgia Skovgaard (væver) (1893-1973) – dansk gobelinvæver